Schaaff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schaaff (1875–1942), deutscher Kunstmaler
 Friedrich Theodor Schaaff (1792–1876), badischer Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Paul Schaaff (1885–1966), von 1924 bis 1933 Landrat des Kreises Düren
 Peter Schaaff (* 1962), deutscher Comiczeichner

Siehe auch:

 Schaaf
 Schaff (Begriffsklärung)